Walhain is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant. De gemeente telt ruim 7.000 inwoners.

In deelgemeente Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin bevindt zich het geografisch middelpunt van België.

Leden van het geslacht Van Glymes waren, sinds het huwelijk van Isabella van Walhain (vrouwe van Opprebais) met Jan van Glymes, onder meer heren en later graven van Walhain.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In deze deelgemeenten liggen verschillende dorpen en gehuchten verspreid. Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin bestaat onder meer uit Nil-Saint-Martin, Nil-Saint-Vincent en de gehuchten Nil-Abbesse en Nil-Pierreux. In Tourinnes-Saint-Lambert liggen Saint-Lambert, Tourinnes-les-Ourdons en de gehuchten Libersart en Lérinnes. In Walhain-Saint-Paul ligt het dorpscentrum van Walhain en de dorpen Saint-Paul, Perbais en Sart-lez-Walhain.

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
Oorkonden uit de 10e eeuw vermelden de villa Walaham. Mogelijk lag deze op de plaats waar eind 12e eeuwse het Kasteel van Walhain is gebouwd, nu een ruïne.

Op het eind van het ancien régime werd de gemeente Walhain-Saint-Paul gecreëerd, bestaande uit Walhain en het dorpje Saint-Paul. In 1822 werd de gemeente Sart-lez-Walhain aangehecht.

In 1977 werden Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, Tourinnes-Saint-Lambert en Walhain-Saint-Paul verenigd tot een fusiegemeente met de korte naam Walhain.

Bezienswaardigheden 

 De Tumuli van Libersart

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Externe link
 Officiële website van de gemeente

Plaats in Waals-Brabant